Trick or Treat (englisch für „Streiche oder Leckereien“) ist die Bezeichnung für:

 Einen Teil des Halloween-Festes (deutsch: Süßes oder Saures)
 Der englische Originaltitel des Films Ragman (Film) von 1986.